Чухно Анатолій Андрійович (1926—2012) — економоміст-теоретик; член-кореспондент АН УРСР.
 Чухно Андрій Васильович (1904—1984) — організатор колгоспного виробництва, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 2-4-го скликань.
 Чухно Парасковія Григорівна (1898—1979) — голова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 3—4-го скликань.